Luninetski Rajon (vitryska: Лунінецкі Раён, ryska: Лунинецкий район) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Brests voblast, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Minsk.

Källor 

Indelningar i Brests voblast